Успенское кладбище - кладбища в России:

 Успенское кладбище (Ижевск)
 Успенское кладбище (Могилёв)
 Успенское кладбище (Санкт-Петербург)
 Успенское кладбище (Ставрополь)
 Успенское кладбище (Челябинск)